Governo federal é o tipo de governo de entes federativos.

Instâncias específicas incluem:
 Governo Federal da Alemanha
 Governo Federal do Brasil
 Governo do Canadá
 Governo dos Estados Unidos
 Conselho Federal (Suíça)

Ver também 
 Federação
 Ente federativo

Desambiguações de política